Changxing Dao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changxing Dao (ö i Kina, Liaoning), 
 Changxing Dao (ö i Kina, Shanghai), 

Robotskapade Kinaförgreningar